Margo – skrócona forma imienia Małgorzata (Margaret)

Osoby 
 Margo – polska piosenkarka
 Margo Dydek – polska koszykarka
 Margo MacDonald – brytyjska polityk
 Margo Martindale – amerykańska aktorka

Inne 
 Margo – planetoida
 Margo – pustynia w Azji
 Margo – rosyjski pistolet
 Margo – wieś na Cyprze